Мнемозина:
 Мнемозина — богиня в древнегреческой мифологии, олицетворение памяти, мать всех муз;
 «Мнемозина» — картина Данте Габриэля Россетти;
 «Мнемозина» - российское издательство, выпускающее образовательную литературу;
 «Мнемозина» — литературный альманах, издававшийся в 1824—1825 в России;
 57 Мнемозина — астероид в Солнечной системе;
 Мнемозина — бабочка семейства парусников;
 Mnemosyne — компьютерная программа для запоминания.
 Mnemosyne: Mnemosyne no Musume-tachi — аниме, вышедшее в 2008 году.

 См. также
 Мнема